Фре́дди Джо «Фред» Уорд (; ) — американский актёр, известный по фильмам «Побег из Алькатраса», «Парни что надо», «Дрожь земли», «Генри и Джун» и «Игрок».

Биография 
Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Частично он относится к народу чероки. До актёрской карьеры Уорд три года служил в ВВС США. Также он был боксёром (в результате чего даже три раза ломал нос) и работал лесорубом на Аляске.

Скончался 8 мая 2022 года на 80-м году жизни.

Карьера 
Снялся в 91 фильме в жанре драмы, комедии, триллеры.

Семья 
 Жена — Сильвия (в разводе)
 Дочь — Мари-Франс (Marie-France Ward)

Фильмография

Примечания

Ссылки